Turia, település Szerbiában
 Turja, az Ung mellékvize Ukrajnában